Grubeck ist der Familienname folgender Personen:

 Fabian Grubeck (* 1996), österreichischer Fußballspieler
 Valentin Grubeck (* 1995), österreichischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Grubegg